Sainte-Gertrude (avec un trait d'union) est un toponyme relié à sainte Gertrude et pouvant désigner les lieux et édifices suivants :

Toponymes

Tour Sainte-Gertrude, château médiéval à Moha
 Villers-Sainte-Gertrude, village de la commune de Durbuy

Sainte-Gertrude, ancienne municipalité de paroisse incorporée à la municipalité de Bécancour dans le Centre-du-Québec;
 Sainte-Gertrude-Manneville, municipalité de l'Abitibi-Témiscamingue;

Maulévrier-Sainte-Gertrude, commune française de la Seine-Maritime
 Sainte-Gertrude, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui réunie à Maulévrier-Sainte-Gertrude
 Sainte-Gertrude, rivière de la Seine-Maritime

Mont-Sainte-Gertrude, commune de Hollande-Méridionale

Édifices

Cathédrale Sainte-Gertrude d'Aschaffenbourg 
 Église Sainte-Gertrude d'Altenwerder
 Église Sainte-Gertrude d'Engelsdorf (Leipzig)
 Église Sainte-Gertrude de Hambourg
 Église Sainte-Gertrude de Lübeck
 Église Sainte-Gertrude de Brabant de Wattenscheid (Bochum)

Église Sainte-Gertrude de Londres

Église Sainte-Gertrude de Vienne
 Église Sainte-Gertrude de Gars

Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles
 Église Sainte-Gertrude de Blegny
 Église Sainte-Gertrude de Crehen (Hannut)
 Église Sainte-Gertrude d'Etterbeek (Bruxelles)
 Église Sainte-Gertrude de Hennuyères
 Église Sainte-Gertrude de Hévillers (Mont-Saint-Guibert)
 Église Sainte-Gertrude de Jauchelette
 Église Sainte-Gertrude de Landen
 Église Sainte-Gertrude de Lasne
 Église Sainte-Gertrude de Lillois
 Église Sainte-Gertrude de Louvain
 Église Sainte-Gertrude de Piétrain (Jodoigne)
 Église Sainte-Gertrude de Riksingen
 Église Sainte-Gertrude de Tubize
 Église Sainte-Gertrude de Wagnelée
 Église Sainte-Gertrude de Wetteren
 Église Sainte-Gertrude de Zandvliet
 Chapelle Sainte-Gertrude du parc du château de Gaasbeek

Église Sainte-Gertrude de Beauport (Québec)
 Église Sainte-Gertrude de Bécancour (Québec)
 Église Sainte-Gertrude de Montréal (Québec)

Église Sainte-Gertrude de Maulévrier
 Église Sainte-Gertrude de Peuvillers
 Église Sainte-Gertrude de Charmois-devant-Bruyères (Vosges)
 Chapelle Sainte-Gertrude de Selongey 
 Chapelle Sainte-Gertrude de Val d'Ultimo (Haut-Adige)

Pays baltes 
 Église Sainte-Gertrude de Kaunas (Lituanie)
 Église Sainte-Gertrude de Riga (Lettonie)

Homonymie de toponyme